Alessandro Marianelli – insegnante e storico italiano 
 Dario Marianelli – compositore italiano
 Iginio Marianelli – politico italiano
 Rolando Marianelli – calciatore italiano
 Sauro Marianelli – scrittore italiano